Корнаго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арнедо. Занимает площадь 80,54 км². Население — 453 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Соледад.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de noticias e información

Муниципалитеты Риохи